Kasar  steht für:
 Kaşar, einen türkischen Schnittkäse (auch Kazar geschrieben)

Personen:
 Arnold Kasar (* 1972 in Bad Säckingen) ist ein deutscher Pianist, Toningenieur und Musikproduzent

Siehe auch:
 Casar
 Kassar